Community Theatre ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Community Theatre (Arkansas), NRHP-Nr. 04000507
 Community Theatre (New York), NRHP-Nr. 79001639